Кащеево — топоним, название населённых пунктов:

Россия 
 Кащеево — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Кащеево — бывшая деревня в Алексинском районе Тульской области (бывшей Стрелецкой волости), ныне северо-восток г. Алексин.
 Кащеево — деревня в Белевском районе Тульской области.